Laumer steht für folgende Personen:
 Laudomar, Abt und Heiliger des sechsten Jahrhunderts 

Laumer ist der Familienname folgender Personen:
 August Laumer (* 1970), deutscher römisch-katholischer Theologe
 
 Keith Laumer (1925–1993), US-amerikanischer Autor